Western Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Western Township (Illinois)
 Western Township (Kansas)
 Western Township (Minnesota)
 Western Township (Nebraska)
 Western Township (North Dakota)